Rodolfo Pérez puede referirse a las siguientes personas:

 Rodolfo Pérez Guadarrama, futbolista mexicano;
 Rodolfo Pérez Pimentel, abogado, historiador y biógrafo ecuatoriano;
 Rodolfo Pérez Valero, escritor cubano;
 Rodolfo Pérez (yudoca), yudoca argentino.
 Rodolfo Pérez      (TSU ), en Electricidad  venezolano.